Schgoer ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Schgoer (1803–1879), Bürgermeister von Hallein und Salzburger Landtagsabgeordneter
 Julius Schgoer (1846–1885), österreichischer Genremaler